OXT est le nom qui caractérise les modules extensions de OpenOffice.org. Une extension est un programme additionnel tel que l'on en rencontre sous d'autres logiciels comme Firefox et ses modules.

Format de données numériques